BPX steht für:
 BPX 1992, ein deutsches Musiklabel von Four Music
 Flughafen Qamdo-Bamda (IATA-Code), ein Flughafen in Tibet
 BPX Edition, Fachverlag in der Schweiz

bpx steht für:
 Time Arts Big Picture Format, ein vom Format Targa Image File (TGA) abgeleitetes Grafikdateiformat der MS-DOS-Anwendung Lumena Paint

Abkürzung